Las Piedras steht für folgende Orte:

 Las Piedras (Pailón), Ort im Municipio Pailón, Bolivien
 Las Piedras (Pando), Ort im Departamento Pando, Bolivien
 Las Piedras (Artigas), Stadt in Uruguay
 Las Piedras (Canelones), Stadt im Departamento Canelones, Uruguay
 Las Piedras (Tambopata), Ort in der Provinz Tambopata, Region Madre de Dios, Peru
 Las Piedras (Venezuela), Ort im Municipio Carirubana, Venezuela
 Las Piedras (Puerto Rico), Gemeinden in Puerto Rico

Gewässer:
 Río Las Piedras, Peru
Uruguay:
 Arroyo Las Piedras, 
 Arroyo de las Piedras 
 Cañada de las Piedras (Arroyo del Sauce)